Сэр Персивалл Потт (Percivall Pott, 6 января 1714,  — 22 декабря 1788, ) — английский хирург.

Родился в Лондоне и вначале готовился к духовному званию, затем отдался медицине, изучая преимущественно хирургию. Благодаря своему таланту, настойчивости и эрудиции из скромного помощника одного из цирюльников госпиталя Св. Варфоломея   Потт стал наиболее блестящим представителем хирургии 18 в. С 1736 года стал самостоятельно заниматься практикой, с 1749 года хирург госпиталя Св. Варфоломея, оставаясь в этой должности 37 лет С 1745 г. до ухода на покой (1787 г.) он занимает руководящие посты в названном госпитале, опубликовывая целый ряд классических работ из различных областей хирургии, из которых работы по заболеванию костей и суставов сделали эпоху. Его исследования и труды в деле лечения хронических воспалений суставов (с употреблением поттовских шин), в частности позвоночника (Поттова болезнь), водянки яичка, грыж, свищей слезных каналов и прямой кишки (для которых он изобрёл поттовский нож), повреждений черепа и т. п. произвели сильное влияние на хирургию. Потт вместе с тем отличался широким общим образованием и был знатоком патологической анатомии.

В 1779 году описал клинические проявления туберкулеза позвоночника, названные впоследствии «поттов горб».

Сочинения 
 «A treatise on ruptures» (Лондон, 1756);
 «Observat. on the nature and consequences of wounds and contusions of the skull» (1760; пер. на нем. яз.);
 «Remarks on that kind of palsy of the lower limbs, which is frequently found to accompany a curvature of the spine» (Лонд., 1779).

Полное собрание его хирургических сочинений «Chirurgical works» вышло в Лондоне (1771) и выдержало после того ряд изданий; переведены также на немецкий, французский и итальянский языки.

Примечания

Ссылки 
 

Хирурги Великобритании
Анатомы Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии
Выпускники Медицинского колледжа больницы Святого Варфоломея